Liocranchia gardineri är en bläckfiskart som beskrevs av Robson 1921. Liocranchia gardineri ingår i släktet Liocranchia och familjen Cranchiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
gardineri